Kering (holding), een Franse holding van luxekleding- en sportmerken
 Kering Foundation, een Franse stichting voor vrouwenrechten

Bouwkunde 
 Grondkering, een constructie die gebouwd is om een hoogteverschil tussen het maaiveld aan beide zijden te overwinnen
 Keermuur, een stijf, grond- of waterkerend kunstwerk dat door een groot gewicht en een brede voet een grote standzekerheid kan bereiken
 Stormvloedkering, een waterbouwkundige constructie die bij stormvloed of springtij moet verhinderen dat er grote hoeveelheden water de monding van een rivier instromen en stroomopwaarts tot overstromingen leiden
 Waterkering, een object dat (oppervlakte)water tegenhoudt

Personen 
 Alfred Kering (1980), Keniaans atleet

Plaatsen 
Indonesië
 Air Kering I, een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Air Kering II, een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Kute Kering, een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Sungai Kering, een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Talang Kering, een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu